Bulla puede referirse a:

 La vejiga, donde se almacena la orina.
 La lesión que se forma en la epidermis.
 Bulla, en la Antigua Roma, colgante o medallón que llevaba dentro un amuleto que se ponía a los niños varones. 
 Bulla, en Mesopotamia, especie de esfera de arcilla que contiene en su interior diferentes representaciones icónicas de animales, utilizada como registro en trueques.
 Bulla, en la pleura o pulmón (Ejemplo: neumotorax, enfisema pulmonar).
Bulla, un pan típico de Jamaica.
 Ruido o confusión de gente, alboroto.
 Apodo como se conoce al Club Universidad de Chile.
 Bulla, un género de moluscos.